Игорь Ростиславович Петрашко (; род. 6 октября 1975 года, Стрый, Львовская область) — украинский экономист, политический деятель.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 17 марта 2020 — по 18 мая 2021 года.

Биография 
Он окончил Львовский национальный политехнический университет (специальность — бизнес-администрирование), бизнес-школу при университете Вандербильта в США. Получил квалификацию юриста во Львовском национальном университете имени Ивана Франко (2002).

Петрашко работал в американских, российских и украинских компаниях в сферах консалтинговых и инвестиционных услуг.

С 2004 по 2007 год — менеджер и партнер аудиторской компании Ernst & Young.

С 2007 по 2012 год — руководитель отдела инвестиционно-банковской деятельности и департамента корпоративного бизнеса в банковских учреждениях.

С апреля 2013 года занимал должность заместителя генерального директора украинского аграрного холдинга .

Член Национального инвестиционного совета (с 14 августа 2020).

Женат, воспитывает двух сыновей.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Львовской политехники
Выпускники Университета Вандербильта
Выпускники Львовского университета
Правительство Шмыгаля